Сегунда Дивизион 1933/1934 — 6-й розыгрыш в истории Сегунды.

Турнир выиграл клуб «Севилья» во второй раз, который заработал автоматическое повышение в Примеру на следующий сезон. Также в высший дивизион получил путевку «Атлетико Мадрид», занявший второе место.

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетел «Депортиво Алавес».

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

1933/1934
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1933 году
Спорт в Испании в 1934 году